

Любовичі — село, Житомирська область, Коростенський район
 Любовичі — село, Львівська область, Львівський район

— село, Гомельська область, Житковицький район